Ультраосновные магмати́ческие го́рные поро́ды (ультрабази́ты, гипербази́ты) — отряд магматических горных пород, выделяемый по содержанию кремнезёма (SiO2), которое варьируется в пределах 30—45 %. В большинстве случаев породы отряда содержат много MgO. Породообразующими минералами отряда являются оливин, клинопироксен (диопсид, геденбергит), ортопироксен (энстатит, бронзит, гиперстен), хромшпинелид, роговая обманка, мелилит, нефелин, лейцит, титаномагнетит. Из акцессорных минералов типичны ильменит, магнетит, апатит, лейкоксен, кальцит, пироп, алмаз. Характерными вторичными минералами ультрабазитов являются серпентин и тальк.

Характерными представителями ультраосновных пород плутонического класса являются дуниты, оливиниты, перидотиты, ийолиты, уртиты; вулканического класса — пикриты. Представителями особой серии пород являются, лампроиты, кимберлиты и кимберлитоиды. В отряде выделяется 9 семейств и 31 вид горных пород (не считая породы лампроитовой и кимберлитовой серий). Из них на плутонический класс приходится 4 семейства и 16 видов, на вулканический — 5 семейств и 15 видов горных пород.

Ультраосновные породы являются наименее распространённым отрядом магматических пород в земной коре и часто встречаются в составе расслоённых интрузий. В то же время в мантии они выступают основным и важнейшим субстратом.

Классификация 
Классификация ультраосновных магматических горных пород разработана и утверждена Межведомственным петрографическим комитетом России и опубликована в Петрографическом кодексе России в составе общих Классификационных таблиц магматических (вулканических и плутонических) горных пород.

Эволюция ультраосновной магмы

Генерация и дифференциация ультраосновной магмы

Ассоциации ультраосновных пород

Металлогения ультраосновных пород

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Магматические горные породы по содержанию кремнезёма